Балабуев — фамилия; имеет женскую форму Балабуева.
 Балабуев, Михаил Юрьевич (1955—2015) — советский и российский спортсмен, тренер, спортивный функционер.
 Балабуев, Пётр Васильевич (1931—2007) — советский авиаконструктор и промышленный деятель.